Sowerby se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Brettingham Sowerby I
 Arthur de Carle Sowerby
 Charles Edward Sowerby
 James Sowerby
 James Sowerby (nepot)
 James de Carle Sowerby
 John Edward Sowerby